USS Bagley — название четырёх кораблей ВМС США.

 USS Bagley (TB-24) — миноносец, спущенный на воду в 1900 году и прослуживший до 1919 года.
 USS Bagley (DD-185) — эсминец типа «Викс», спущенный на воду в 1918 году.
 USS Bagley (DD-386) — американский эсминец типа «Бэгли», головной корабль серии. Спущен в 1936 году, списан в 1946.
 USS Bagley (FF-1069) — фрегат типа «Нокс», спущенный на воду в 1971 году и списанный в 1992.